est un toponyme catalan signifiant « pic Sec ». Il désigne notamment les sommets suivants :
 le puig Sec, dans le massif du Canigou, entre Valmanya et Casteil ;
 le puig Sec à Castellar del Riu ;
 le puig Sec à Sales de Llierca ;
 le puig Sec à Molló ;
 le puig Sec à L'Escala ;
 le puig Sec à Santa Maria de Corcó.